Un Böckl, anche chiamato Rennböckl, è un attrezzo sportivo invernale simile ad uno slittino.

Struttura 
Esso si compone di un unico sci solitamente accorciato, per scivolare meglio sulla neve su cui viene montato uno sgabello dove ci si può sedere e a cui è possibile attaccare le proprie mani ai lati; a volte qui si trovano delle apposite maniglie dove ci si può tenere meglio. Volendo si può vedere il Böckl come un Zipflbob ma girato sottosopra.

Esistono anche esemplari di Böckl per due persone, a mo' di tandem (a due posti), e esiste pure la sua versione estiva, dove allo sci si sostituiscono alcune rotelle da rollerblade.

Storia 

Questo tipo di attrezzo invernale si dice sia stato inventato a Valdaora e Valle di Casies, anche se è probabile che nelle località altoatesine sia sempre stato utilizzato, data la sua facilità di costruzione. La storia racconta che anni or sono un contadino di Valdaora costrui un primo rudimentale esemplare di Böckl per poter scendere con maggiore comodità e velocità dagli alti pascoli per raggiungere la valle. Negli anni il suo intelletto e la sua frenesia lo hanno portato a costruire il primo vero e proprio Böckl. Oggigiorno ad esempio, sono molti gli studenti locali che si recano a scuola scendono a valle utilizzando tali mezzi.

Competizioni 
Dal 2010 ogni anno, presso le piste di Plan de Corones si svolge una competizione dedicata a questo tipo di mezzo, le Böcklrennen.

Note

Voci correlate 
 Zipflbob
 Slittino

Altri progetti 

Slittino